«Поезд милосердия» — советский чёрно-белый фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1964 году режиссёром Искандером Хамраевым. Первая экранизация повести Веры Пановой «Спутники».

Премьера фильма в СССР состоялась 22 февраля 1965 года.

Сюжет 

Фильм рассказывает о боевых буднях санитарного поезда. «Поезда, спасающие жизнь» — так называли санитарные эшелоны в годы Великой Отечественной войны. В одном из таких поездов впервые встретились разные по характеру, возрасту и привычкам люди. Четыре года по дорогам войны курсирует поезд милосердия, эвакуируя с фронта раненых.

В ролях 
 Валентин Зубков — Данилов
 Михаил Екатерининский — Белов
 Эмма Попова — Юлия Дмитриевна
 Жанна Прохоренко — Лена Огородникова
 Евгений Лебедев — Супругов
 Галина Дашевская — Фаина
 Елена Королёва — Васка Буренко
 Владимир Рецептер — Низвецкий

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Вера Панова
 Режиссёр — Искандер Хамраев
 Главный оператор — Константин Рыжов
 Художник — Михаил Иванов
 Композитор — Марат Камилов

В декабре 1944 года по заданию редакции газеты Вера Панова совершила за 2 месяца четыре рейса в «образцовом» военно-санитарном поезде № 312 к местам боёв за ранеными, после чего опубликовала повесть «Спутники» (1946; Сталинская премия, 1947), принесшую писательнице широкое читательское признание.

Фильм «Поезд милосердия» был первой экранизацией повести Веры Пановой. В 1975 году режиссёр Пётр Фоменко поставил по этой повести четырёхсерийный художественный фильм «На всю оставшуюся жизнь».

Ссылки 
 
 
 Кино-Театр.ru

Фильмы СССР 1964 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Искандера Хамраева
Экранизации произведений Веры Пановой
Фильмы о врачах
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о железной дороге
Чёрно-белые фильмы СССР